Ма́чек — славянская фамилия. Распространена в Польше, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии. Известные представители:
 Мачек, Владко (1879—1964) — хорватский политический деятель 1-й половины XX в.
 Мачек, Власта (род. 1952) — хорватская шахматистка, международный мастер (1974) среди женщин.
 Мачек, Иван — югославский и словенский политический деятель, председатель Президиума Скупщины Социалистической республики Словения (1965—1967), Народный герой Югославии.
 Мачек, Иво (Ivo Maček) — хорватский пианист.
 Мачек, Станислав (1892—1994) — польский военный деятель, двоюродный брат Владко Мачека.